René le Bègue Cup 1946 je potekal 6. junija 1946.

Dirka 

Sezona Velikih nagrad 1946